Tat Ali může být:

 Tat Ali (sopka) – sopka v Etiopii
 Tat Ali (pohoří) – pohoří v Etiopii